Prva slovenska nogometna liga 2017/2018 var den 27:e säsongen av Sloveniens högstaliga i fotboll. Olimpija Ljubljana vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Slovenien
2018 i Slovenien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018